Плей-офф ВХЛ 2011 стартовал субботу 5 марта 2011 года. Пары участников определились по итогам регулярного сезона 2010/2011.

Правила 
В каждой Конференции серии матчей 1/4 и 1/2 финала проводятся до трех побед, максимальное количество матчей — пять.  Серии матчей финала Конференций и матчей финала Чемпионата проводятся до четырех побед, максимальное количество матчей — семь.

Сетка

Лучшие бомбардиры плей-офф 
Лучшие бомбардиры плей-офф:

Четвертьфиналы конференций

Нефтяник — Ариада-Акпарс

ХК Саров - Кристалл

Дизель - ХК Рязань

ХК ВМФ - Крылья Советов

Рубин - Спутник

Торос — Зауралье

Молот-Прикамье — Казцинк-Торпедо

Южный Урал — Ермак

Полуфиналы конференций

Нефтяник — Кристалл

Дизель — ХК ВМФ

Рубин — Ермак

Торос — Молот-Прикамье

Финалы конференций

Нефтяник — Дизель

Рубин — Торос

Ссылки 
Официальный сайт BХЛ

Примечания 

2011 год в хоккее
2010 год в хоккее
Высшая хоккейная лига